Mon frère peut désigner :

Musique 
 Mon frère, chanson de Maxime Le Forestier, sortie en juin 1971, tirée de l'album Maxime Le Forestier ;
 Mon frère, nom de la réédition CD de l'album studio Maxime Le Forestier de Maxime Le Forestier, sorti en 1972 ;
 Mon frère, chanson de Lionel Florence et Pascal Obispo, tirée de la comédie musicale Les Dix Commandements, sortie en single en 2003.

Cinéma 
 Mon frère (Così ridevano), film italien de Gianni Amelio sorti en 1998 ;
 Mon frère, film français de Julien Abraham sorti en 2019 ;

Littérature 
 Mon frère (My Brother), un roman américain de Jamaica Kincaid paru en 2000 et lauréat du prix Fémina étranger la même année ;
 Mon frère, un essai écrit par Daniel Pennac et paru en 2018.